Muriaé puede referirse a:

Topónimos

 Laje del Muriaé —  municipio del estado de Río de Janeiro.
 Muriaé —  municipio del estado de Minas Gerais.
 Microrregión de Muriaé —  microrregión del estado de Minas Gerais.
 Patrocinio del Muriaé —  municipio del estado de Minas Gerais.
 Río Muriaé —  río de los estados de Minas Gerais y de Río de Janeiro.